Алекса́ндр Касья́нов:
 
 Касьянов, Александр Владимирович (род. 1983) — российский бобслеист.
 Касьянов, Александр Михайлович (1906—1961) — советский архитектор.
 Касьянов, Александр Николаевич (1888—1981) — Герой Социалистического Труда, главный пивовар на Жигулевском заводе.